Ornithothoraces — клада птиц (в широком смысле), которая включает в себя всех энанциорнисовых и современных птиц. Самый ранний известный представитель группы — Protopteryx fengningensis, найден в формации Huajiying в Китае, который датируется примерно 130 млн лет.

В период мел-палеогенового вымирания лишь небольшая часть птиц мелового периода смогла пережить его. Именно они и стали предками современных пернатых (Neornithes).

Систематика 
 Клада Pygostylia
 † Семейство Конфуциусорнитиды (Confuciusornithidae)
 † Семейство Jinguofortisidae
 Клада Ornithothoraces
 † Клада / Подкласс Энанциорнисовые птицы (Enantiornithes)
 Клада Ornithuromorpha
 † Роды incertae sedis
 † Семейство Hongshanornithidae
 Клада Птицехвостые (Ornithurae)
 † Роды incertae sedis
 † Отряд Гесперорнисообразные (Hesperornithiformes)
 Подкласс Веерохвостые птицы (Neornithes) / Класс Птицы (Aves)

Классификация 

Ornithothoraces является очень обширной и объединяет следующие таксоны.

Подкласс энанциорнисовых птиц (Enantiornithes) объединяет вымершую группу примитивных птиц. Они были наиболее распространены и разнообразны в мезозойскую эру. В настоящее время известно большое разнообразие птиц верхнего мелового периода. Они были размером от нескольких сантиметров до одного метра. Некоторые имели клювы, полные зубов. С давних пор идут дискуссии о том, как вымерли архаичные птицы. Неопределённость отчасти была связана с тем, что удалось обнаружить относительно небольшое количество ископаемых птиц той эпохи. По одному из предположений, они были практически полностью уничтожены по той же причине, что положила конец нептичьим динозаврам 66 млн лет назад.

Подчинённая клада Ornithuromorpha, в том числе:
 Alamitornis minutus — вымершая птица, жившая в меловом периоде на территории Аргентины около 80 млн лет назад. Вид был описан в 2009 году.
 Jianchangornis microdonta — вымершая птица, жившая на территории Китая в меловом периоде около 130—112 млн лет назад. Был описан по почти полному скелету в 2009 году.
 Подчинённая клада птицехвостых (Ornithurae), в которую включают всех современных птиц, а также их вымерших родственников с характерными веероподобными хвостами.

Кладограмма (Lefèvre et al., 2014:) :

Кладограмма (Wang et al., 2016):

Примечания